Oberviehhausen ist der Ortsname von

 Oberviehhausen (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberviehhausen (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberviehhausen (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern

eine Burg: 
 Schloss Oberviehhausen, Schloss und heutiges Pfarrhaus in Viehhausen (Sinzing)